Prędkość – definicja
 Prędkość Alfvena
 Prędkość dryfu
 Prędkość dźwięku
 Prędkość fazowa
 Prędkość grupowa
 Prędkość kątowa
 Prędkość kołowa
 Prędkość kosmiczna (pierwsza p. k. – V1, druga p. k. – V2)
 Prędkość marszowa
 Prędkość marszu
 Prędkość nadświetlna
 Prędkość orbitalna
 Prędkość projektowa
 Prędkość przesyłu
 Prędkość radialna
 Prędkość średnia
 Prędkość światła
 Prędkość transmisji
 Prędkość ucieczki (druga prędkość kosmiczna)
 Prędkość warp
 Rodzaje prędkości powietrznych
 Prędkość maksymalna
 Prędkość maksymalna (kolej)
 Prędkość maksymalna (lotnictwo)
 Prędkość przelotowa
 Prędkość lądowania
 Prędkość wznoszenia (wznoszenie)